Máté Péter
 Máté Péter (1947–1984) énekes, zeneszerző, zenész
 Máté Péter (1977) labdarúgó (Bonyhád VLC)
 Máté Péter (1979) labdarúgó (Zalaegerszeg)
 Máté Péter (1984) labdarúgó (Debrecen)

hasonló nevűek
 G. Máté Péter (1948) evezősedző, újságíró